Adur peut faire référence à :
 District d'Adur, un district du Sussex de l'Ouest dans la région de l'Angleterre du Sud-Est en Angleterre au Royaume-Uni ;
 Adur, un fleuve côtier du Sussex de l'Ouest en Angleterre ;
 Adur, un village en Azerbaijan ;
 Adur, une force magique dans la culture basque, associé au concept d'Erio ;
 Adur, un groupe de rock basque.